Planetarium steht für:
 Planetarium
 Planetarium (dt. Titel Das Geheimnis der zwei Schwestern), französisch-belgischer Spielfilm
 Planetarium, japanische Single (1998) von Ikimono Gakari
 Planetarium, japanische Single (2005) von Bump of Chicken
 Planetarium, japanische Single (2005) von Ai Ōtsuka

Siehe auch:

 U-Bahnhof Planetarium
 Sternwarte